Набе́дренник — принадлежность богослужебного облачения православного священника русской традиции.

Описание 
Имеет вид матерчатого продолговатого прямоугольника (плата), в центре которого изображён крест. Носится на длинной ленте у бедра справа, а при палице (у протоиерея и архимандрита) слева.
Так же как и архиерейская палица, символизирует «меч духовный, который есть Слово Божие» (). Слово, которым должен быть вооружён священник и которое получило отражение в Четвероевангелии, на что и указывает прямоугольная форма набедренника. Надевая набедренник перед совершением полной Литургии священник молится:

Набедренник появился в Русской православной церкви в XVI веке. По материалам рукописей XVII века, принадлежностью архимандритов, игуменов и протопопов был один только набедренник, без палицы. Однако архимандритам некоторых знаменитых монастырей царскими, патриаршими (митрополичьими) грамотами либо грамотами епархиальных архиереев даровались права ношения одновременно палицы и набедренника. В «Очерке истории Русской Церкви» будущего епископа Гермогена (Добронравина) упоминается, что в 1561 году архимандрит Троице-Сергиевой лавры первый получил право служения в митре, набедреннике, палице и с рипидами. В 1651 году царём Алексеем Михайловичем аналогичные права были дарованы архимандриту Соловецкого монастыря. В течение XVII века архимандритам разных монастырей даровалось также право служения как с одной «полицией», так и с «полицией и набедренником». При этом какой-либо последовательности в предоставлении литургических отличий не было: архимандриту могли жаловать право служения в митре («шапке среброкованной»), с рипидами, «на ковре» и с осенением свечами, но без палицы и набедренника.

В 1675 году на Московском соборе были упорядочены иерархические награды. Возможно, под влиянием присутствовавших на Соборе представителей греческих Поместных церквей набедренник исчез из списка литургического облачения духовенства, в то время как палицу (в текстах постановлений собора — «епигонатий») надевали архимандриты трёх монастырей — Троице-Сергиева, Владимирского Рождественского и Московского Чудова. Остальные архимандриты, игумены и протопресвитеры могли носить епигонатий только по дарованию со стороны царя или патриарха. При этом делалось строгое замечание о недопустимости самовольного присвоения литургических отличий, что говорит о стихийном характере их распространения. Однако сразу после Собора дарованные прежде архимандритам монастырей права ношения некоторых архиерейских облачений, включая палицу, а также набедренника, были подтверждены.

С началом Синодального периода и связанного с этим превращением набедренника в низшую литургическую награду право архимандритов на ношение набедренника постепенно исчезло. Однако в 1780-е года Амвросием (Подобедовым) в его бытность архиепископом Крутицким архимандритам Лужецкого Можайского монастыря было «велено… носить мантию со скрижалями, служить с набедренником, полициею, в шапке, на ковре и иметь посох».

В настоящее время является уникальной иерархической наградой, которой нет в других Поместных православных церквах. Набедренник даётся священнику (иерею и иеромонаху) за ревностное служение Церкви в качестве первой награды (обычно через три года после рукоположения), либо сразу на хиротонии ставленника, имеющего семинарское духовное образование. Награждение находится в компетенции епархиального архиерея и происходит на Божественной литургии во время Малого входа.

Литература 
 
 Набедренник // Православие. Словарь-справочник. — 2-изд., испр. и доп. — М.: Даръ, 2007. — С. 560.
 Прот. Серафим Слободской. Закон Божий для семьи и школы.

Примечания

Ссылки 
 Иерархические награды Русской православной церкви (о набедреннике)
 Чин награждения набедренником, палицею, митрою

Православное церковное и литургическое облачение
Церковные награды